Ни — китайская фамилия (клан). Кантонское произношение — Нгай. Вьетнамское произношение — Nghê.

По словарю И. М. Ошанина 倪 — начало, исток; молодой.

Известные Ни 
 Ни Бо — китайский футболист, нападающий клуба «Гуанчжоу Эвергранд».
 Ни Вэньцзюнь (倪文俊) — участник Восстания Красных повязок.
 Ни Лар Сан — мьянманская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции.
 Ни Сялянь — спортсменка из Люксембурга китайского происхождения, игрок в настольный теннис.
 Ни Хуа (кит. 倪华 или 倪華; англ. Ni Hua) (р. 31 мая 1983, Шанхай, Китай) — китайский шахматист, гроссмейстер.
 Ни Хун — китайская фехтовальщица на саблях, призёр олимпийских игр.
 Ни Хун (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, министр жилья, городского и сельского строительства КНР с 24 июня 2022 года.
 Ни Цзань (кит. 倪瓒, пиньинь Ní Zàn, 1301—1374) — китайский художник, каллиграф, и поэт эпохи Юань.
 Ни Юэфэн (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткома КПК провинции Хэбэй.

См. также 
 Сто фамилий
 Ни